Susana (Santa Fe), een plaats in het Argentijnse bestuurlijke gebied Castellanos in de provincie Santa Fe
 Susana (schip, 1914), een Amerikaans stoomvrachtschip van 5.929 ton, dat in de Tweede Wereldoorlog door een Duitse onderzeeboot tot zinken werd gebracht
 Susana (film), een Mexicaanse film uit 1951 geregisseerd door Luis Buñuel
 Susana (voornaam), een meisjesvoornaam

Zie ook 
 Susanna (doorverwijspagina)
 Suzanne (doorverwijspagina)